Whiteside peut faire référence à :

Patronyme 
 Norman Whiteside (1965-), un footballeur nord-irlandais ;
 Eli Whiteside (1979-), un receveur des Rangers du Texas ;
 Hassan Whiteside (1989-), un joueur américain de basket-ball.

Topographie 

 Comté de Whiteside, un comté de l'État de l'Illinois, aux États-Unis ;
 Whiteside, un village du comté de Lincoln, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Canal Whiteside, un canal, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili.